Wake Up Screaming è il terzo album della band pop punk Slick Shoes.

Tracce

Formazione

Note

Collegamenti esterni